Příjmení Hrouda nosí více osobností:

 Barthel Hrouda (1929–2009) – německý archeolog
 Jan Hrouda (1879–1937) – český a československý politik
 Jaroslav Hrouda (* 1969) – český politik a manažer, primátor města Děčín
 Lubomír Hrouda (* 1945) – český botanik
 Jana Hroudová – česká modelka
 Zdenka Hroudová – česká přírodovědkyně – botanička